2. Schützendivision steht für:
 2. Schützendivision (Polen), militärischer Verband der polnischen Streitkräfte
 2. Schützendivision (Rote Armee), militärischer Verband der Roten Armee